Ossai ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Ossai (* 2000), nigerianischer American-Football-Spieler
 Rita Ossai (* 1994), nigerianische Hürdenläuferin